Lobulomycetaceae är en familj av svampar. Lobulomycetaceae ingår i ordningen Lobulomycetales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Lobulomycetaceae